Ekaterina Makarova e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Cara Black e Sania Mirza.

Su-wei Hsieh e Peng Shuai hanno battuto in finale Cara Black e Sania Mirza per 7–65, 6–2.

Teste di serie 

  Su-wei Hsieh /  Peng Shuai (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (primo turno)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

  Cara Black /  Sania Mirza (finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (primo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (quarti di finale)
  Lucie Hradecká /  Jie Zheng (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2014
WTA Tour 2014